Campocroce – frazione di Mirano, nella città metropolitana di Venezia
Campocroce – frazione di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso